

Patronyme 
Babourine (masculin ; ) ou Babourina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Babourine (1967-), joueur d'échecs russe émigré en Irlande
 Evgueni Babourine (1987-), joueur de basket-ball russe
 Sergueï Babourine (1959-), homme politique russe

Littérature 
 Pounine et Babourine, nouvelle d'Ivan Tourgueniev publiée en 1874

Patronyme russe